Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Olaf, du nom d' :
 la cathédrale Saint-Olaf d'Elseneur au Danemark ;
 la cathédrale Saint-Olaf d'Oslo en Norvège.

Voir aussi 
 
 Liste des cathédrales

Olaf
~